Статистика стотог првенства Прве лиге Мађарске у фудбалу за сезону 2001/02.

Преглед 
У овој сезони је учествовало укупно 12 екипа. Шампионат је био подељен у две фазе: регуларни део и плејоф. Такмичарски део плејофа је био игран у две групе на основу пласмана у регуларном бодовном делу првенства. Плејоф група за шампионску титулу и плејоф група за опстанак у лиги. Шампионску титулу је освојио ФК Залаегерсег.

Табела прве фазе такмичења 

УУ = Укупно утакмица; ПБ = Победе; НР = Нерешено; ИЗ = Укупно пораза; ГД = Голова дато; ГП = Голова примљено; ГР = Гол-разлика; Бо = Бодова

Друга фаза такмичења

Плејоф група за шампионску титулу 

УУ = Укупно утакмица; ПБ = Победе; НР = Нерешено; ИЗ = Укупно пораза; ГД = Голова дато; ГП = Голова примљено; ГР = Гол-разлика; Бо = Бодова

Плејоф група борбе за опстанак 

УУ = Укупно утакмица; ПБ = Победе; НР = Нерешено; ИЗ = Укупно пораза; ГД = Голова дато; ГП = Голова примљено; ГР = Гол-разлика; Бо = Бодова

Признања

Литература 
 Hungary - List of final tables (RSSSF)

2001/02.
Сезона 2001/02. у мађарском фудбалу